Ходжсон () — английская фамилия.

Известные носители 
 Ходжсон, Билл (Уильям мл.; 1944—2022) — канадский кёрлингист.
 Ходжсон, Брайан Хьютон (1800—1894) — английский этнолог, востоковед и натуралист.
 Ходжсон, Гордон (1904—1951) — родившийся в Южной Африке английский спортсмен, нападающий футбольного клуба «Ливерпуль».
 Ходжсон, Джеймс (1915—2012) — американский бизнесмен и государственный деятель, министр труда США (1970—1973).
 Ходжсон, Джордж (1893—1983) — канадский пловец, олимпийский чемпион.
 Ходжсон, Джулиан (род. 1963) — английский шахматист, гроссмейстер (1988).
 Ходжсон, Маршалл (1922—1968) — американский исламовед.
 Ходжсон, Ник (род. 1977) — английский барабанщик, бэк-вокалист и автор песен.
 Ходжсон, Ральф (1871—1962) — английский поэт.
  — автор отчёта Ходжсона.
 Ходжсон, Роберт (1874—1956) — британский дипломат.
 Ходжсон, Роберт Лорд (1859—1901) — австралийский шахматист.
 Ходжсон, Роджер (род. 1950) — британский певец и музыкант, один из основателей прог-рок группы Supertramp.
 Ходжсон, Рой (род. 1947) — английский футболист и тренер.
 Ходжсон, Стадхольм (1708—1798) — британский фельдмаршал.
 Ходжсон, Уильям (1877—1918) — английский писатель.

См. также